Verteuil ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Verteuil-d’Agenais im Département Lot-et-Garonne
 Verteuil-sur-Charente im Département Charente

Verteuil ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony de Verteuil (* 1932), trinidadischer Historiker

Siehe auch:
 Vertheuil, Gemeinde im Département Gironde